Metalist:

 Metalist Charków
 Metalist-2 Charków
 Stadion Metalist w Charkowie